Il doppio del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Marcel Felder che hanno battuto in finale Franco Ferreiro e Marcelo Melo 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Franco Ferreiro /  Marcelo Melo (finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

 Lucas Engel /  André Ghem (semifinali)
 Santiago González /  Iván Miranda (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2005